Steinekirch ist der Ortsname von:

 Steinekirch (Markt Wald), Ortsteil des Marktes Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Steinekirch (Zusmarshausen), Ortsteil des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Steinkirch
 Steinenkirch
 Steinkirche
 Steinkirchen